Štorkán je české příjmení.

 Jaroslav Štorkán (1890–1942) – český zoolog a akarolog
 Karel Štorkán (1923–2007) – český spisovatel a scenárista